StarLadder Berlin 2019 (StarLadder Major: Berlin 2019) – był piętnastym turniejem rangi major w Counter-Strike: Global Offensive. Rozgrywki odbyły się w Berlinie w dniach od 23 sierpnia do 8 września 2019. Organizatorem tego wydarzenia była organizacja StarLadder oraz jej partner ImbaTV. Pula nagród wynosiła 1,000,000 dolarów, a w szczytowym momencie mecz finałowy oglądało ponad 830,000 osób. W finale zmierzyły się drużyny Astralis oraz AVANGAR. Zwycięsko z tego starcia wyszła duńska ekipa zdobywając trzeci z rzędu mistrzowski tytuł i jednocześnie stała się pierwszą drużyną, która dokonała tej sztuki. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Nicolai "dev1ce" Reedtz dołączając tym samym do brazylijczyka gracza coldzera i jako jedyni posiadają w swoim dorobku dwa tytuły MVP z mistrzostw w CS:GO.

Drużyny 
Do głównego turnieju zostało zaproszonych bezpośrednio trzynaście zespołów. Osiem najlepszych drużyn posiadających status Legend zaczynało zmagania od Fazy Legend. Pięć kolejnych ekip oraz jedenaście drużyn wyłonionych w kwalifikacjach zaczynało swoje zmagania od Fazy Pretendentów. Z każdego regionu (Europa, Ameryka, Azja, WNP) do głównego turnieju awansowało po dwie drużyny. Drużyny z trzecich miejsc rozegrały pomiędzy sobą mecze barażowe o trzy pozostałe miejsca na turnieju. Drużyna Cloud9, która na poprzednim majorze zajęła miejsce dające jej prawo do gry bez konieczności kwalifikacji straciła większość składu, przez co zmuszona była przejść całą ścieżkę kwalifikacji, ale odpadła na wczesnym etapie. W związku z tym w barażach spośród czterech drużyn awansowały trzy, a ostateczna lista uczestników prezentowała się następująco:

Format rozgrywek 
Na turnieju w dwóch pierwszych fazach: Pretendentów oraz Legend używano systemu szwajcarskiego. Mecze rozgrywane były w trybie Best-of-One, natomiast wszystkie pojedynki decydujące o awansie 
lub odpadnięciu z turnieju rozgrywano w trybie Best-of-Three. Podczas rozstawiania drużyn przed pierwszymi meczami brano od uwagę ich pozycję w rankingach HLTV od 4 marca do 12 sierpnia. W kolejnych meczach korzystano z rankingu ELO, gdzie po każdym meczu drużynom dodawano lub odejmowano określoną liczbę punktów zależną od ich wyników. W Fazie Mistrzów ekipy były rozstawione w standardowej drabince pojedynczej eliminacji i mierzyły się w starciach Best-of-Three, czyli potrzebne były 2 zwycięstwa w przeciągu 3 map.

Pula map 
W puli map doszło do znacznej zmiany. Valve usunęło mapę Cache z aktywnej puli map, więc gracze spodziewali się powrotu Cobblestone, jednak zastąpiono ją mapą Vertigo, która nigdy wcześniej nie była grana na mistrzowskich turniejach. System wyboru i odrzucania map pozostał bez zmian. 

 Inferno
 Mirage
 Nuke
 Overpass
 Train
 Vertigo

Faza The New Challengers 
Fazę Pretendentów rozgrywano w dniach 23-26 sierpnia w Verti Music Hall. W Fazie Pretendentów wcześniej znanej jako kwalifikacje offline korzystano z systemu szwajcarskiego i składała się z szesnastu drużyn. Początkowe rozstawienie ustalono na podstawie rankingów HLTV od 4 marca do 12 sierpnia 2019 roku. W kolejnych etapach korzystano z systemu ELO i to na jego podstawie dobierano zespoły w pary. Mecze rozgrywano w trybie BO1, za wyjątkiem  spotkań decydujących, które rozgrywane były w trybie BO3.

Tabela

Wyniki

Faza The New Legends 
Fazę Legend rozegrano w dniach od 28 sierpnia do 1 września w Verti Music Hall. Podobnie jak w poprzedniej fazie stosowany był system szwajcarski, a mecze rozgrywano w trybie BO1 oraz BO3 dla meczy decydujących. Początkowe rozstawienie drużyn określone było na podstawie rankingów HLTV z dni od 4 marca do 12 sierpnia, a następne ustalanie przy użyciu systemu ELO.

Tabela

Wyniki

Faza The New Champions 
Faza Mistrzów odbywała się w dniach od 5 do 8 września w Mercedes Benz Arenie. Korzystano z drabinki pojedynczej eliminacji, a wszystkie mecze rozgrywano w trybie BO3. Drużyny zostały rozstawione na podstawie wyników osiągniętych w Fazie Legend.

Drabinka 

Źródło: hltv.org

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Ranking końcowy

Przypisy 

Turnieje w Counter-Strike: Global Offensive
2019 w polskim sporcie
Sport w Berlinie